Myrmoecia — род мирмекофильных стафилинид из подсемейства Aleocharinae. Северная Америка. 2 вида.

Мелкие коротконадкрылые жуки. Абдоминальные тергиты 4-5-й с заметными срединными туберкулами, а внутренняя поверхность покрыта трихомами. Затылочный шов неполный. Пронотум не килевидный и без швов.
Число члеников лапок на передней, средней и задней парах ног соответственно равно 4-5-5 (формула лапок). Ассоциированы с муравьями вида Tapinoma sessile из подсемейства Dolichoderinae.
Род был впервые выделен в 1874 году энтомологами Этьеном Мюльсаном (Étienne Mulsant; 1797—1880) и Рэем (Mulsant and Rey, 1874).

Классификация 

 Myrmoecia canadensis Maruyama & Klimaszewski, 2006
 Myrmoecia confragosa (Hochhuth, 1849)
 Myrmoecia lauta (Casey, 1893)
 Myrmoecia lugubris (Casey, 1893)
 Myrmoecia physogaster (Fairmaire, 1860)
 Myrmoecia plicata (Erichson, 1837)>
 Myrmoecia rigida (Erichson, 1839)
 Myrmoecia triangulum (Pérez-Arcas, 1874)
 Myrmoecia tuberiventris (Fairmaire, 1855)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Tree of Life Web Project. 2007. Lomechusini. Version 25 April 2007 in The Tree of Life Web Project
 Подсемейство Aleocharinae — атлас стафилинид (Staphylinidae) России и сопредельных стран
 eol.org
Алеохарины
Насекомые Северной Америки
Мирмекофилы